Ян Маркош (; ) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2007).

В составе сборной Словакии участник 6-и Олимпиад (2000—2002, 2006—2010, 2014). В 2012 году победил на международном шахматном турнире «Рижский технический университет Опен» в Риге.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Словакии